Moberger är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Johan Moberger
 Elias Moberger
 Eric David Moberger
 Gunnar Moberger
 Johan Arvid Moberger
 John Moberger (1872–1948), apotekare

Se även 

 Moberg

Svenska efternamn